Peterich ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Peterich (1900–1968), deutscher Schriftsteller (Sohn von Paul Peterich)
 Gerda Peterich (1906–1974), deutsch-amerikanische Fotografin und Hochschullehrerin
 Paul Peterich (1864–1937), deutscher Bildhauer  
 Petra Peterich (* 1944), deutsche Sozialpädagogin
 Werner Peterich (* 1929), deutscher Übersetzer

Siehe auch:
 Petrich